

Шумерля — місто республіканського підпорядкування, центр міського округу, Чувашія
 Шумерля — присілок, Шумерлинський район, Чувашія
 Шумерля — залізнична станція в місті Шумерля
 Шумерля — річкова пристань біля міста Шумерля на річці Сура